Limón o limones hace referencia a varios artículos:

Fruto de alguna de las siguientes especies de cítricos:
 Lima (fruta), llamada limón en México y otras partes de América.
Lima ácida o criolla (Citrus × aurantifolia)
Limón o lima dulce (Citrus × limetta)
Limón amarillo o común (Citrus × limon).
 Limón persa (Citrus × latifolia)
 Limón o lima de Palestina (Citrus limettioides)
 Limón mandarina (Citrus × limonia), cruce de limón y mandarina.

Especies no cítricas
 Cymbopogon, gramínea, también conocida como pasto de limón;
 Melissa officinalis, hierba lamiácea, también conocida como "hierba de limón", "melisa" o "toronjil".

Toponimia
 Cantón de Limón, en Costa Rica;
 Provincia de Limón, en Costa Rica;
 Limón (ciudad), ciudad en Costa Rica;
 Puerto Limon, localidad de Ecuador;
 Limón (Colorado), pueblo en Estados Unidos;
 Limón (Colón Español), municipio en Honduras;
 Limón (Panamá), localidad de Panamá;
 Bahía Limón, puerto de Panamá;
 Limon, poblado y comuna de Francia;
«Limones»
 Limones (España), localidad de España;
 Limones (Chiriquí), localidad de Panamá;
 Limones (Yabucoa), localidad de Puerto Rico.

Misceláneas
 Limón (color)
 Limón Fútbol Club, club de fútbol de Costa Rica.

Enlaces externos